Le terme Épaule peut se référer à:

Anatomie 
Épaule, région anatomique et subdivision de membre supérieur d'un être humain ou d'un animal.
Épaule, morceau de viande spécifique, retrouvé dans le porc, l'agneau, le bœuf.

Toponymes

Lac à l'Épaule est un plan d'eau traversé par la rivière à l'Épaule, dans le TNO Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.
Petit lac à l'Épaule, un plan d'eau de tête de la rivière à l'Épaule, dans le TNO Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.
Montagne de l'Épaule, un sommet du parc national de la Jacques-Cartier, dans Stoneham-et-Tewkesbury, dans la MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec.
Rivière à l'Épaule, un cours d'eau coulant dans le parc national de la Jacques-Cartier, dans le Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.

Épaule de Chausenque, sommet des Hautes-Pyrénées, France, nommé en référence à Vincent de Chausenque. 
Épaule du Bouchet, montagne en Savoie, France.
Épaule du Marboré, montagne des Hautes-Pyrénées, s'étendant en France dans Fanlo/Gavarnie/Gavarnie-Gèdre, et en Espagne dans Sobrarbe.

L'Épaule, sommet des Alpes valaisannes, culminant à .
 L'Épaule du Rothorn, sommet des Alpes valaisannes, culminant à .

Arts 
Épaule Tattoo, chanson d'Étienne Daho, sur l'album Pop Satori, sortie en 1986.

Sports 
épaule-en-dedans, terme équestre.

Expression 
Lac-à-l'épaule, terme employé au Canada français, signifiant une réunion de planification stratégique, en particulier lorsqu'elle se tient dans un endroit retiré.